Hans Esser ist der Name folgender Personen:

* Hans Esser (Werkstoffkundler) (1900–nach 1944), deutscher Werkstoffkundler und Hochschullehrer
 Hans Esser (Fechter) (1909–1988), deutscher Fechter
 Hans Esser (* 1942), deutscher Journalist und Schriftsteller, siehe Günter Wallraff
 Hans-Joachim Esser (* 1960), deutscher Botaniker und Kurator
 Hans Martin Esser (* 1978), deutscher polemischer Publizist und Essayist